Методи Гелев може да се отнася за:

 Методи Гелев (1943 - 2019), български генерал
 Методи Гелев, български общественик от Македония